Baja peut référer :
 aux Bajas, des courses de sport mécanique nées aux États-Unis dans les étendues désertiques, et dont le principe est assez similaire au rallye-raid ;
 à Baja, une ville de Hongrie située sur le Danube ;
 à deux États mexicains :
 la Basse-Californie (Baja California),
 la Basse-Californie du Sud (Baja California Sur) ;
 à Baja, un film réalisé par Kurt Voss en 1995 ;
 à Beja (province portugaise), en andalous : Baja.